Harrison ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Harrisson (1922–2015), deutsch-britische Kunsthistorikerin
 Charles Turnbull Harrison (1866–1914), australischer Biologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Harrisson Ice Rises, Eiskuppeln vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Kap Harrisson, Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika